Long Sutton kan avse:

 Long Sutton, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Long Sutton, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Long Sutton, Somerset – en ort i Somerset, England